Arauco sau Araucanía se poate referi la:

 Regiunea Araucanía, o regiune administrativă din Chile
 Araucanía (regiune istorică), o regiune istorică din Chile, numită și Arauco 
 Arauco, Chile, un oraș și comună din Provincia Arauco, Chile
 Arauco, Pichilemu, un cartier din Pichilemu
 Peninsula Arauco
 Provincia Arauco, o provincie din Regiunea Biobío, Chile
 Arauco, Argentina, un oraș din Departamentul Arauco, Argentina
 Departamentul Arauco, un district administrativ din Provincia La Rioja, Argentina
 Golful Arauco, un golf de pe coasta statului Chile
 Războiul din Arauco, un război din Chile

 Arauco (gen)
 Araucaria araucana
 Celulosa Arauco y Constitución (CELCO)